I lupi – album di Ivan Graziani del 1977
 I lupi – album dei Tecnosospiri del 2009
 I lupi – film per la televisione del 1970 diretto da Vittorio Cottafavi
 I Lupi – selezione di rugby a 15 dell'Italia centro-meridionale